Happi est un nom de famille notamment porté par :
 Christian Happi (1968-), biologiste moléculaire et universitaire camerounais 
 Franck Happi (?-), dirigeant sportif camerounais

Autre 
 Happi, manteau traditionnel japonais